Bajan (taal), een Creoolse taal
 Bajan (accordeon), een Russische knopaccordeon

Zie ook 
 Bayan (doorverwijspagina)